Muʿazzam steht für:
 al-Muʿazzam (1176–1227), Emir von Syrien und Palästina
 Bahadur Shah I. (auch Shah Alam I.; 1643–1712), 7. Großmogul von Indien